Finalen av Copa Libertadores 2003 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Boca Juniors och brasilianska Santos, där Boca Juniors tog sin femte titel efter att ha vunnit med totalt 5-1.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2003 på rsssf.com

Sport i Argentina
Sport i Brasilien
2003 i Brasilien
CA Boca Juniors
Santos FC
Fotbollsåret 2003
2003 i Argentina